Indonesische Nationalistische Partij (ook wel Partai Nasional Indonesia)
 Psychoneuro-immunologie, een interdisciplinaire wetenschap